Maciej Jankowski (ur. 1945) – polski działacz związkowy i samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji, od 2019 do 2020 pełniący funkcję prezydenta Nowej Soli
 Maciej Jankowski (1946–2019) – polski polityk, dżudoka, spawacz, działacz związkowy, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji
 Maciej Jankowski (ur. 1960) – polski prawnik, polityk, podsekretarz stanu
 Maciej Jankowski (ur. 1990) – polski piłkarz